Francisco Javier Pérez Villarroya (Saragossa, 1966), futbolista aragonès 
 Francisco Joaquín Pérez Rufete, futbolista valencià
 Francisco José Pérez Pérez (Vigo, 1920 – 1999), jugador d'escacs espanyol
 Francisco Pérez Calafat, motociclista alzirenc
 Francisco Pérez Carballo, advocat i polític espanyol
 Francisco Pérez Martínez (Madrid, 1932 – Boadilla del Monte, 2007), periodista, novel·lista, biògraf i assagista espanyol
 Francisco Pérez Sánchez (Múrcia, 1972), ciclista espanyol